Маші () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Маші () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма